Фёдор Юрьевич (Магнус Фердинанд) фон Фрейман () (1725—1796) — русский генерал-поручик, участник подавления восстания Емельяна Пугачёва.

Биография 
Родился  года в Лифляндии. В военную службу вступил в 1742 году.

С 1760 года, в чине генерал-майора, Фрейман занимал должность Рижского коменданта и в 1762—1771 годах был в отставке.

В 1772 году, когда яицкие казаки, увлечённые восстанием, убили своих старшин и высланного против них генерала Траубенберга, Фрейман был послан для усмирения мятежников. С пятитысячным отрядом он подступил к Яицку и готовился уже к приступу, но устрашённые казаки положили оружие. Подавив мятеж и выслав главных зачинщиков в Оренбург, Фрейман принял ряд мер к успокоению умов населения и тогда же составил перепись яицким казакам.
В 1773 году с началом восстания Пугачёва Фрейман был назначен одним из командиров экспедиции генерала Кара. После поражения от восставших у деревни Юзеевой, Кар покинул войска под предлогом болезни и оставил командование генералу Фрейману. Войска были отведены к границам Казанской губернии и должны были не допустить на её территорию восставших. Сам Фрейман с частью подразделений занял Бугульму и в течение двух месяцев оказался фактически в осаде татарскими и башкирскими повстанческими отрядами.

В 1774 году Фрейман отличился при взятии крепости Татищевой и способствовал окончательному поражению Пугачёва.

Бантыш-Каменский и вслед за ним Волков сообщают что Фрейман в 1774 году за подавление восстания Пугачёва был награждён орденом св. Георгия 3-й степени, однако это не находит подтверждения в официальных кавалерских списках. За этот же год Амбургер называет награду орденом Святой Анны.

Поход против яицких казаков и Пугачёва Фрейман сам описал на немецком языке под заглавием «Getreue Darstellung der Expedition wider die jaikischen Kosaken, wie auch wider den Rebellen Pugutschew»; этот рассказ был напечатан в «», тт. VII и VIII.

26 ноября 1777 года за выслугу лет Ф. Ю. Фрейман был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 297 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). В 1779 году произведён в генерал-поручики.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей земли русской. Т. V.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II: Л—Я. — , 2009
 
 
 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 
 

Персоналии:Рига
Генерал-поручики (Российская империя)
Участники подавления восстания Пугачёва
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Кавалеры ордена Святой Анны